Corsica est une marque commerciale du secteur agroalimentaire appartenant au groupe Lactalis et désignant un fromage industriel de lait de brebis fabriqué dans une usine installée dans la région de Borgo, Haute-Corse en France.Cette marque déposée s'inspire du terme « corsica » de la langue corse qui signifie « Corse ».

Fabrication 
C'est un fromage à base de lait de brebis pasteurisé à  pâte molle et croûte naturelle.

Il a la forme d'une boule aplatie de 10 à 11 cm de diamètre. Son poids varie entre 375 et 400 grammes.

Après son affinage de deux mois dans une cave sèche et fraîche, il contient 40 % de matière grasse.

Consommation 
Il a une odeur nettement ovine et un goût sapide.

Vins conseillés

Saisons conseillées 
Il est fabriqué toute l'année car élaboré avec les laits de cheptels ovins désaisonnés, mais la meilleure saison est de mois de mai à septembre.

Notes et références

Bibliographie 
   Balade au Pays des Fromages  par Jean Froc - éditions Quae - 2007 - 
   Tout Fromage de Jean-Charles Karmann - éditions Minerva - 2007 - 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle à croûte naturelle
Fromage industriel
Fromage de la Haute-Corse
Groupe Lactalis